Sofía Augusta de Schleswig-Holstein-Gottorp (en alemán, Sophie Auguste von Schleswig-Holstein-Gottorf; Schleswig, 5 de diciembre de 1630-Coswig, 12 de diciembre de 1680) fue una noble alemana perteneciente a la Casa de Holstein-Gottorp. Fue princesa de Schleswig-Holstein-Gottorp y, por matrimonio, princesa de Anhalt-Zerbst.

Biografía 

Fue la primera hija del duque Federico III de Schleswig-Holstein-Gottorp (1597-1659) y de su esposa, la princesa María Isabel de Wettin (1610-1684), hija del elector Juan Jorge I de Sajonia y de la princesa Magdalena Sibila de Prusia. Era, además, la hermana mayor de la reina consorte Eduviges Leonor de Suecia y del duque Cristián Alberto.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 16 de septiembre de 1649 con el príncipe Juan VI de Anhalt-Zerbst (1621-1667). De este matrimonio nacieron 14 hijos:

 Juan Federico (1650-1651).
 Jorge (1651-1652).
 Carlos Guillermo (1652-1718), sucesor de su padre como príncipe de Anhalt-Zerbst.
 Antonio Gunter (1653-1714), casado con Augusta van Biberstein (1659-1736).
 Adolfo (1654-1726).
 Juan Luis I (1656-1704), casado con Cristina de Zeutsch (1666-1699).
 Joaquín Ernesto (1657-1658).
 Magdalena (1658-1659).
 Federico (1660).
 Eduviges (1662).
 Sofía Augusta (1663-1694), casada con el duque Juan Ernesto III de Sajonia-Weimar (1664-1707).
 Augusto (1666-1667).

Princesas de la casa de Holstein-Gottorp
Holstein-Gottorp, Sofia Augusta
Nobles alemanas del siglo XVII